Андре́й Киселёв:
 Киселёв, Андрей Анатольевич (род. 1960) — российский музыкант.
 Киселёв, Андрей Викторович (1962—1996) — майор, сотрудник группы «Альфа», погиб при спецоперации в Первомайском.
 Киселёв, Андрей Дмитриевич (1895—1938) — первый секретарь Алма-Атинского обкома.
 Киселёв, Андрей Евдокимович (1868—?) — депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.
 Киселёв, Андрей Владимирович (1908—1984) — советский физико-химик, профессор МГУ.
 Киселёв, Андрей Петрович (1852—1940) — русский и советский педагог, автор учебников по математике.